Koška, een gemeente in de Kroatische provincie Osijek-Baranja
 Koska (Palau), een plaats in de Palause staat Peleliu
 Koska (achternaam), een familienaam
 Willi Koska, Duits politicus en parlementslid van de Weimarrepubliek